Тираспольско-Бендерская агломерация — полицентрическая городская агломерация в Приднестровье и Молдавии, образовавшаяся путём слияния городов Тирасполь и Бендеры, города Слободзея, а также пригородных сёл, некоторые из которых находятся под юрисдикцией Молдовы. 
Оглашалось мнение что в конце 1960-х годов существовала идея объединения Тирасполя и Бендер, а также придание нового названия объединённому городу — Суворовград. Однако точного подтверждения существования такой идеи нет.

Степень развития интеграционных связей 
К агломерации применимы типичные критерии для объединения — наличие трудовой миграции, экономической взаимозависимости, единой инфраструктуры и информационного поля.

Транспортная связь между основными центрами агломерации городами Тирасполь и Бендеры осуществляется наземным путём — автотрассой, троллейбусной линией и железной дорогой (см. статью Троллейбусная линия Тирасполь — Бендеры). 

Между населенными пунктами агломерации сложились потоки интенсивных маятниковых, чаще суточных, перемещений населения из пригородных и периферийных сел агломерации в города и обратно. Эти перемещения преимущественно вызваны трудовыми, образовательными, социально-бытовыми и рекреационными причинами. Главным направлением таких перемещений является автомобильное шоссе, связывающее Бендеры, Тирасполь, Слободзею и Днестровск. Важнейшими полюсами притяжения мигрантов являются близлежащие крупные города, расположенные за пределами региона — Одесса и Кишинёв. Они привлекают жителей района преимуществами трудоустройства, торговли, получения образования и рекреации.

Примечания

См. также 
 Городские агломерации

Городские агломерации по алфавиту
География Тирасполя
Бендеры
География Приднестровья